Чевакинский — фамилия. Известные носители:

 Чевакинский, Дмитрий Евграфович (1861—1927) — генерал-майор.
 Чевакинский, Савва Иванович (1709—1783) — русский архитектор.